Votez pour moi, film français de Jean-Pierre Mocky (2017).
 Votez pour moi (Thanks a Million), film américain de Roy Del Ruth (1935).
 Votez pour moi, émission de radio belge.
 Votez pour moi, jeu vidéo de Coktel Vision sorti en 1985.